The Relic – cortometraggio statunitense del 1914 diretto da Walter Edwards
Relic - L'evoluzione del terrore (The Relic) – film statunitense del 1997 diretto da Peter Hyams

Pagine correlate
Relic